Världsmästerskapet i basket 2014 kan avse
 Världsmästerskapet i basket för damer 2014
 Världsmästerskapet i basket för herrar 2014